Senj je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Buzeta, Istarska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 34 stanovnika te 11 obiteljskih kućanstava.

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, naselje je imalo 24 stanovnika.

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji